Füllenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Elias H. Füllenbach (* 1977), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Fritz Füllenbach (1902–1976), deutscher Politiker (SPD)
 Johannes Füllenbach SVD (* 1935), Steyler Missionar und katholischer Theologe
 Wilhelm Füllenbach, deutscher Jurist und Politiker; 1945 kurzzeitig Oberbürgermeister in Düsseldorf

Füllenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Füllenbach (Walterswil BE), Wohnplatz der Gemeinde Walterswil im Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern 

Gewässer:
 Füllenbach (Iller), rechter Zufluss der Iller nach Kardorf, Gemeinde Kronburg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Füllenbach (Murg), zwei Zuflüsse der (Nordschwarzwälder) Murg in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Füllenbach (Murg, Huzenbach), rechter Zufluss vor Huzenbach, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt
 Füllenbach (Murg, Au im Murgtal), linker Zufluss vor Au im Murgtal, Gemeinde Weisenbach, Landkreis Rastatt
 Füllenbach (Schwammerich), rechter Zufluss des Schwammerich (linker Oberlauf des Steinenbachs) in Weitenau, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Füllenbach (Wahnbach), linker Zufluss des Wahnbachs (zur Sieg) in der Wahnbachsperre bei Pinn, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Füllbach